Stambecco delle Alpi
 Stambecco della Nubia
 Stambecco del Semien
 Stambecco iberico
 Stambecco siberiano
 Stambecco (araldica)